Douradense – abitanti di Dourado
Douradense – abitanti di Dourados
Douradense – abitanti di Espírito Santo do Dourado
Douradense – abitanti di Pedra Dourada